Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Yan Zi e Zheng Jie 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (quarti di finale)
 Rita Grande /  Barbara Schett (semifinali)

 Janette Husárová /  Iva Majoli (primo turno)
 Nannie de Villiers /  Irina Seljutina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2003